

Sport 

 Super OS (sport) – specjalny odcinek rozgrywany przed lub równolegle z zawodami Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata.

Informatyka 

 Super OS (system) – system operacyjny bazujący na Ubuntu.